Bordaçarre est un patronyme porté notamment par :

 Olivier Bordaçarre (1966-), écrivain français ;
 Pierre Bordaçarre (1908-1979), écrivain, bersolari, pastoralier, musicien et académicien basque.